Халиста́н ( — букв. «страна чистых») — политическое устремление, несуществующее непризнанное сикхское государство на территории индийского штата Пенджаб. Столица — город Амритсар. Официальный язык Халистана — урду, использующий персидское письмо. Также распространены языки: кашмири, урду, догри, пахари, балти, ладакхи, пенджаби, годжри и дадри, киштвари. Официальные религии: сикхизм, ислам и индуизм.

Индия считает Халистан своей неотъемлемой территорией. Поскольку чёткие требования сикхов не определены, то понятие Халистана не ограничивается Пенджабом (как индийским, так и пакистанским), а в некоторых претензиях распространяется и на значительную часть северной Индии.

Неофициальная поддержка 
Движение сикхов и правительство Халистана в изгнании поддерживается Пакистаном и Турцией, а также ТРСК (Турецкой Республикой Северного Кипра).

История 
 1920 — создание партии Акали дал.
 1944 — партия Акали дал впервые выдвигает требование о создании на территории штата Пенджаб независимого государства Сикхистан.
 1971 — в Пенджабе на полгода вводится президентское правление. В ответ на это Дж. С. Чохан (известный учёный-сикх, член партии Акали дал) выдвигает лозунг о создании «Халистана».
 октябрь 1983 г. — ноябрь 1985 г. — открытое противостояние сикхов и правительства ИНК.
 31 октября 1984 г. — от рук 2 сотрудников охраны погибла премьер-министр Индира Ганди.
 В 1980-х — 2000-х гг. Совет Халистана возглавлял Гурмит Сингх Аулах (эмигрант, лидер сикхской диаспоры в США).

Ссылки 
 Сепаратистское движение сикхов в Пенджабе

Сепаратизм в Индии
Виртуальные государства